Рагнар (с «войско богов») — имя.

 Рагна́р Лодбро́к (Рагнар Кожаные Штаны) — легендарный датский конунг, представитель рода Инглингов
 Рагнар Виккселль () — шведский футболист
 Рагнар Артур Гранит () — шведский физиолог финского происхождения
 Оулавюр Рагнар Гримссон () — пятый президент Исландии
 Рагнар Клаван () — эстонский футболист
 Рагнар Торстен Лундберг () — шведский легкоатлет
 Рагнар Нурксе () — американский экономист эстонского происхождения
 Рагнар Ню́стрём — советский поэт и драматург
 Рагнар Рыжебородый () — псевдоним автора книги «Сила есть право»
 Рагнар Сигурдссон () — исландский футболист
 Рагнар Сканокер () — шведский стрелок из пистолета
 Рагнар Тёрнквист () — разработчик компьютерных игр
 Рагнар Форбекк () — общественный и церковный деятель Норвегии
 Рагнар Антон Киттиль Фриш () — норвежский экономист
 Рагнар Эстберг () — шведский архитектор
 Рагнар Рыжий (норд. Ragnar the Red)  — нордская национальная песнь

См. также 

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки